

Rimbach-près-Guebwiller – comune del dipartimento dell'Alto Reno
 Rimbach-près-Masevaux – comune del dipartimento dell'Alto Reno

Rimbach – comune dell'Assia
 Rimbach – comune della Baviera (circondario di Cham)
 Rimbach – comune della Baviera (circondario di Rottal-Inn)